Een verkeersweg:
N297 (België)
N297 (Nederland), zie Provinciale weg 297
N297 (Zwitserland)